De Franse Republiek wordt op 21 september 1792 door de nieuwe Nationale Conventie opgericht, nadat het koningschap is afgeschaft. Er zijn vijf verschillende periodes te onderscheiden:
 De Eerste Franse Republiek. Deze houdt stand tot het moment waarop Napoleon Bonaparte zichzelf op 18 mei 1804 tot keizer kroont en het Empire wordt uitgeroepen. Tijdens de eerste republiek volgen elkaar op: 
de Convention, 
het Directoire, 
het Consulat
 De Tweede Franse Republiek beslaat de periode van 25 februari 1848 tot 2 december 1852.
 De Derde Franse Republiek beslaat de periode van 4 september 1870 tot 10 juli 1940.
 De Vierde Franse Republiek hield stand van 3 juni 1944 tot 4 oktober 1958.
 De Vijfde Franse Republiek is de huidige republiek.

Republiek